Bamse kan henvise til flere artikler:
 Bamse (legetøj) – et bjørnelignende tøjdyr
 Bamse (børne-tv) – hovedpersonen i Bamses Billedbog (der også kaldes Bamse og Kylling)
 Bamse (musiker) – den danske sanger Flemming Bamse Jørgensen (1947-2011)
 Bamse (tegneserie) – svensk tegneserie
 Skibshunden Bamse (1937-1944) − en maskot for den norske marine i Storbritannien under 2. verdenskrig
 Bamse (film fra 1968) − en svensk film fra 1968 af Arne Mattsson
 Bamse (film fra 2022) – en dansk film fra 2022 af Henrik Ruben Genz om musikeren Flemming Bamse Jørgensen
 Bamse (tidsskrift) − et svensk komiktidsskrift startet i 1973

Se også 
 Teddybjørn